Влади́мир Чи́жик:
 Чижик, Владимир Дмитриевич (род. 1938) — советский испытатель парашютно-авиационной техники.
 Чижик, Владимир Иванович (род. 25.08.1937) — советский и российский физик.
 Чижик, Владимир Ильич (род. 1937) — советский джазовый трубач и дирижёр.